«Cold Water» — сингл американского электронного проекта Major Lazer и канадского певца Джастина Бибера вместе с датской певицей MØ. «Cold Water» был выпущен 22 июля 2016 на лейбле Mad Decent как первый сингл с предстоящего нового четвёртого студийного альбома Мэйджор Ле́йзер Music Is the Weapon (2017). Сингл возглавил британский чарт UK Singles Chart и стал № 2 в США (Billboard Hot 100).

Композиция 
«Cold Water» написана в среднем темпе, включает элементы dancehall Euro club music, вместе с «вибрирующими электронными аккордами и прибрежными ритмами с сильным поп-влиянием» и акустическими гитарами. Джаком Столуорти из газеты The Independent отметил сходство между этой песней и другим хитом Бибера «Love Yourself», который также был написан Бланко и Эдом Шираном.

История 
За день до прибытия американского диджея и продюсера Diplo (создателя проекта Major Lazer) в Нью-Йорк в мае 2016 года, он был «более чем удивлён», когда получил через Твиттер сообщение от Джастина Бибера, что тот хотел бы поговорить о новом треке (Cold Water). 30 мая Diplo анонсировал совместный проект Major Lazer вместе с Бибером и датской певицей MØ. О точной дате тогда не говорили, но премьеру обещали через пару недель на интернет-радиостанции Beats 1.

1 июля 2016 года Джастин Бибер начал готовить тизер песни и сообщил, что она выйдет в конце месяца. 13 июля он написал, что датой релиза будет 22 июля. Однако, низкокачественная версия трека появилась на китайской радиостанции в июле 2016, всего за четыре дня официального релиза. После такого инцидента, «Cold Water» официально вышла 22 июля 2016. Более того, в США на contemporary hit radio релиз прошёл 26 июля 2016.

Сингл получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, таких, как Newsweek, Digital Spy, Time, Jezebel. Анна Гарсия из журнала Spin охарактеризовала песню как «прекрасную электронную балладу». Умеренный отзыв был от Йона Караманики из газеты The New York Times.

Журнал Billboard включил песню «Cold Water» в свой список 100 Лучших песен 2016 года (№ 56 в «Billboard’s 100 Best Pop Songs of 2016»).

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2016 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Песни Джастина Бибера
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни Major Lazer
Песни MØ
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Песни, написанные Дипло